Скорубський, Скорупський — українське прізвище.

 Скорупський Володимир Михайлович (1912—1985) — український письменник, літературознавець, журналіст, редактор. Член Об'єднання українських письменників «Слово».
 Скорупський Ігор Григорович (1948—2014) — радянський і український живописець, дизайнер.
 Скорупський Максим Антонович (1915—1981) — старшина УПА, український письменник.
 Скорупський Олександр Андрійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
 Скорубський Павло Антонович (1924—2008) — український художник.

Примітки 

Українські прізвища